Hawaii kan have flere betydninger:
 Hawaii – stat nummer halvtreds i USA
 Hawaii-øerne – øgruppe i Stillehavet, omfatter bl.a. staten Hawaii
 Hawaii (ø) – den største af de otte hovedøer i staten Hawaii (The Big Island)
 Hawaiiansk (sprog) – sproget som tales på Hawaii

Film og litteratur 
 Hawaii (roman) – roman af den amerikanske forfatter James Michener
 Hawaii (film fra 1966) – filmatisering af James Micheners roman
 Hawaii (film fra 2006) - en dansk kortfilm.

Andet 
 Hawaii Toast – en sandwich bestående af et stykke toast med en skive skinke, ananas og ost

Ord med lignende udtale 
 Haveje – Et fiktivt samfund i filmen Midt om natten, samt en sang skrevet og komponeret af Jacob Haugaard som bruges i filmen